VM i snooker 1996, Embassy World Snooker Championship, spelades i The Crucible Theatre i Sheffield, England, den 20 april–6 maj 1996. Stephen Hendry vann sin femte raka titel, och sin sjätte totalt under 1990-talet.

Händelser under turneringen 
 Stephen Hendrys sjätte VM-titel placerade honom lika med Steve Davis och Ray Reardon i antal vunna VM-titlar i den moderna eran. Var och en av de tre vann dessutom sina VM-titlar under ett och samma decennium. Joe Davis har rekordet i antal VM-titlar med 15, men det är knappast jämförbart då det skedde i början av seklet då konkurrensen var minimal.

 Peter Ebdon nådde den första av sina tre VM-finaler. Han har vunnit en av dem, 2002.

 Matchen mellan Ronnie O'Sullivan och Alain Robidoux blev inte ihågkommen för spelet utan för en incident: O'Sullivan valde att spela några stötar med vänster hand i slutet av det 12:e framet. Robidoux tog detta som en personlig förolämpning, och vägrade skaka hand med O'Sullivan i slutet av matchen. O'Sullivan svarade med att kalla Robiduox för baby, och hävdade att han spelade bättre med vänster hand än vad Robidoux gjorde med höger. Ett tag senare underströk han detta genom att spela tre frames mot Rex Williams, varav han vann samtliga.

 Jimmy White var mycket nära att åka ur topp-16 på rankingen, men klarade sig kvar genom att slå Euan Henderson i första omgången i sista och avgörande frame.

 Terry Griffiths vann sin match i första omgången för 14:e året i rad, vilket är ett rekord som fortfarande står sig. Närmast bakom är Jimmy White med 13, John Parrott med 12 och Stephen Hendry med 11.

 Detta var första gången sedan 1980 som två spelare delade priset för högsta break: Peter Ebdon och Tony Drago gjorde båda 144. 1980 gjorde Kirk Stevens och Steve Davis 136.

 Det gjordes 48 centuries i detta VM, vilket var nytt rekord.

Resultat

Externa länkar 
 

1996 i Storbritannien
Snookersäsongen 1995/1996
1996
Sportevenemang i Sheffield